Atelier steht für
Atelier, Künstlerwerkstatt
Atelier (Lübeck), Kino 
Den Atelier, Veranstaltungsstätte in Luxemburg
Ateliér, ein Prager Theater
Atelier (Fernsehserie)
Atelier (Spieleserie)

Siehe auch:
Atelier 5
Atelier 17
Das Atelier des Künstlers
Tod im Atelier